Эберхартер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эберхартер, Штефан (род. 1969) — австрийский горнолыжник.
 Эберхартер, Вилфрид (род. 1980) — австрийский прыгун с трамплина.